La fase europea di qualificazione ai Mondiali 2006 vide la partecipazione di 51 rappresentative nazionali iscritte all'UEFA, con l'ammissione d'ufficio della Germania in carica di paese ospitante.

Formula 
Il sorteggio per determinare i gruppi eliminatori — svoltosi a Francoforte sul Meno il 5 dicembre 2003 — suddivise le formazioni partecipanti in 8 gironi, 3 dei quali composti da 7 squadre; ai restanti 5 presero invece parte 6 compagini ciascuno.

Le gare ebbero avvio il 18 agosto 2004, terminando con gli spareggi del 16 novembre 2005.

Classifiche

Gruppo 1

Gruppo 2

Gruppo 3

Gruppo 4

Gruppo 5

Gruppo 6

Gruppo 7

Gruppo 8

Raffronto delle seconde classificate 
Svezia e Polonia, risultate le migliori seconde classificate, guadagnarono l'accesso diretto al torneo: le restanti squadre vennero invece ammesse al turno di spareggio.

Nel raffronto complessivo i risultati di Turchia, Slovacchia e Repubblica Ceca — le quali avevano competuto nei gruppi da 7 formazioni — contro le ultime posizionate dei rispettivi gironi furono espunti al fine di garantire un'equa classifica avulsa.

Spareggi

Gare di andata

Gare di ritorno

Qualificate

Note

Bibliografia

Voci correlate 
 Campionato mondiale di calcio 2006
 Qualificazioni al campionato mondiale di calcio 2006

Collegamenti esterni